Tesco, angliai központú nemzetközi kiskereskedelmi üzletlánc
 Tesco, a nemzetközi cég magyarországi leányvállalata (TESCO-GLOBAL Zrt.)
 Tesco, egykori magyar külkereskedelmi vállalat